REDUCE – system algebry komputerowej
 inna nazwa funkcji fold występującej w funkcyjnych językach programowania